En Pologne, Koszewo est le nom : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 de Koszewo, un village.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Koszewo, dans le powiat de Bielsk Podlaski.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Koszewo, dans le powiat de Stargard.